Горелая — топоним в России:

Населённые пункты 
 Горелая — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Горелая — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.

Горы 
 Горелая (гора, Абаканский хребет)
 Горелая (гора, Мурманск)

Реки 
 Горелая (приток Виледи) — в Архангельской области
 Горелая (приток Варингъёгана) — в Томской области
 Горелая (приток Еголъяха) — в Томской области
 Горелая (приток Емелича) — в Томской области
 Горелая (приток Махни) — в Томской области
 Горелая (приток Лымбельки) — в Томской области
 Горелая (приток Черталы) — в Томской области
 Горелая (приток Чичкаюла) — в Томской области
 Горелая (приток Айпигала) — в Ханты-Мансийском АО
 Горелая (приток Ермаковского Ёгана) — в Ханты-Мансийском АО
 Горелая (приток Кульёгана) — в Ханты-Мансийском АО
 Горелая (приток Тетеркины) — в Ямало-Ненецком АО
 Горелая (река, впадает в Охотское море) — на Камчатке.
 Горелая — название реки Пила в верхнем течении.

См. также 
 Горелое
 Горелый